

Lokalizacje

Niemcy 
 Moor – dzielnica Lenzen (Elbe)
 Groß-Moor – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w powiecie Dolna Saksonia
 Gut Moor – dzielnica Hamburga
 Klein-Moor – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w powiecie Dolna Saksonia

Stany Zjednoczone 
 Low Moor – miejscowości

Wielka Brytania 
 Moor Crichel – wieś
 Moor Monkton – wieś
 Moor Row – wieś
 Barmby Moor – wieś
 Barnby Moor – wieś
 Biddulph Moor – wieś
 Broughton Moor – wieś
 Brown Moor – wieś
 Chester Moor – wieś
 Cleator Moor – miasto
 Combe Moor – wieś
 Firth Moor – wieś
 Grange Moor – wieś
 Green Moor – osada
 Hartshead Moor – osada
 Haswell Moor – wieś
 Holton le Moor – wieś
 Kine Moor – wieś
 Langley Moor – wieś
 Markham Moor – miasto
 Marton-le-Moor – wieś
 Mastin Moor – wieś
 Middlestone Moor – wieś
 South Moor – wieś
 Stanwell Moor – wieś
 Thornton-le-Moor – wieś
 Ushaw Moor – wieś
 West Moor – wieś

Osoby 
 Andy Moor – brytyjski DJ
 Carel de Moor – holenderski rytownik
 Drew Moor – amerykański piłkarz
 Johannes Moor – szwajcarski lekarz

Inne 
 Goss Moor – torfowiska w Anglii
 Moor Island – wyspa
 Bodmin Moor – wrzosowisko w Anglii
 Dark Moor – hiszpański zespół muzyczny
 Panda moor – rasa ryb
 Rannoch Moor – pasmo górskie w Szkocji
 Turf Moor – stadion piłkarski w Wielkiej Brytanii

Zobacz też 
 Mohr
 Moore
 Mor
 More